Фрежеви́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Плен-де-л’Агу. Округ коммуны — Кастр.

Код INSEE коммуны — 81098.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 590 км к югу от Парижа, в 60 км восточнее Тулузы, в 36 км к югу от Альби.

По территории коммуны протекает река Агу.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 661 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 389 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 301 были экономически активными, 88 — неактивными (показатель активности — 77,4 %, в 1999 году было 71,1 %). Из 301 активных работали 291 человек (154 мужчины и 137 женщин), безработных было 10 (4 мужчины и 6 женщин). Среди 88 неактивных 40 человек были учениками или студентами, 28 — пенсионерами, 20 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Тарн